De wereldkampioenschappen badminton 2006 voor vrouwen werden van 18 tot 24 september 2006 georganiseerd in Madrid als onderdeel van de wereldkampioenschappen badminton.

Plaatsingslijst

1 Walk over

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste 8

2006